Андреассен — фамилия. Известные носители:
 Андреассен, Андреас (; 16 мая 1963, Тофтир, Фарерские острова) — фарерский футболист и художник.
 Андреассен, Гунн Маргит (; 23 июля 1973, Кристиансанн, Вест-Агдер) — норвежская биатлонистка, призёр Зимних Олимпийских игр 1998 и 2002 годов, трёхкратная чемпионка мира.
 Андреассен, Кристиан (; 30 августа 1985, Тофтир, Фарерские острова) — фарерский футболист, игрок клуба «Б68».
 Андреассен, Оддмар (; 20 июля 1968, Тофтир, Фарерские острова) — фарерский футбольный судья, футболист, тренер и функционер, нынешний президент клуба «Б68».
 Андреассен, Тормод (род. 1951) — норвежский кёрлингист и тренер, участник Зимних Олимпийских игр 1992.